Sindhu steht für:

 Sindhu, Bezeichnung in Sanskrit für den Fluss Indus

Sindhu ist der Familienname folgender Personen:
 Amar Sindhu (* 1968), pakistanische Autorin und Menschenrechtsaktivistin
 P. V. Sindhu (* 1995), indische Badmintonspielerin